Ardašír může být:

 Ardašír I. (180–240/241) – perský král v letech 224-240/241
 Ardašír II. – perský velkokrál v letech 379-383
 Ardašír III. (621–630) – perský velkokrál v letech 628-630